Theka steht für:
 Theka (Rötha), Ortsteil der Stadt Rötha, Landkreis Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Theca